Esistono più comuni francesi con questo nome:

Haux – Gironda
Haux – Pirenei Atlantici